|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Wuhan (officieel Wuhan Open) van 2018 vond plaats van zondag 23 tot en met zaterdag 29 september 2018 in de Chinese stad Wuhan. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 34 speelsters uit de top 40 deel.

Titelverdedigster Caroline Garcia was als vierde geplaatst maar kwam niet verder dan de tweede ronde – ze werd uitgeschakeld door de Tsjechische Kateřina Siniaková.

De ongeplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka won het toernooi door in de finale de eveneens ongeplaatste Estische Anett Kontaveit te verslaan. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2018. Zij won US$ 471.700 prijzen­geld op dit toernooi.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep sneuvelde in de tweede ronde tegen de Slowaakse Dominika Cibulková.

Er waren drie Belgische deelneemsters: Elise Mertens (als vijftiende geplaatst), Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck – geen van hen slaagde er echter in haar eersterondepartij te winnen.

De Nederlandse Kiki Bertens was als twaalfde geplaatst – zij bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
 Rang per 17 september 2018

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Latisha Chan en Martina Hingis kwamen beiden hun titel niet verdedigen – Chan vanwege een virale ziekte; Hingis had eind 2017 haar tenniscarrière beëindigd.

Het als zesde geplaatst Belgisch/Nederlands duo Elise Mertens en Demi Schuurs won het toernooi door in de finale het als tweede geplaatst Tsjechisch duo Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová te verslaan. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Mertens had daarnaast nog vier andere titels; Schuurs zes.

Het als eerste geplaatst koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic verloor in de kwartfinales van Shuko Aoyama en Lidzija Marozava.

Naast Mertens en Schuurs nam er nog een ander duo uit de lage landen deel. De Belgische Kirsten Flipkens speelde aan de zijde van de Nederlandse Kiki Bertens – ze slaagden er echter niet in hun eerste ronde te overleven.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Wuhan 2018
Wuhan